Aleksejev (, v latinici tudi Alexeyev, Alekseev, ipd.) je priimek več osebnosti: 

 Aleksander Jemeljanovič Aleksejev (1891—1975), ruski elektrotehnik
 Aleksander Nikolajevič Aleksejev (1902—1970), sovjetski general
 Aleksander Vjačeslavovič Aleksejev (*1981), ruski boksar
 Boris Ivanovič Aleksejev (1902—1996), sovjetski general in vojaški tožilec
 Dimitrij Konstantinovič Aleksejev (*1947), ruski pianist
 Dimitrij Fjodorovič Aleksejev (1902—1974), sovjetski general
 Ivan Ivanovič Aleksejev (1896—1985), sovjetski general
 Jevgenij Ivanovič Aleksejev (1843—1917), ruski admiral.
 Konstantin Stepanovič Aleksejev (1914—1971), sovjetski (ruski) vojaški pilot, letalski as in heroj Sovjetske zveze.
 Konstantin Dimitrijevič Aleksejev (1903—1967), sovjetski general
 Leonid Nikolajevič Aleksejev (1902–1988), sovjetski general
 Mihail Nikolajevič Aleksejev (1918—2007), ruski (sovjetski) pisatelj in urednik 
 Mihail Vasiljevič Aleksejev (1857—1918), ruski general.
 Nikolaj Mihajlovič Aleksejev (1919—1943), ruski letalski častnik, vojaški pilot, letalski as in heroj Sovjetske zveze.
 Pavel Aleksandrovič Aleksejev (1888–1942), sovjetski general
 Platon Nikolajevič Aleksejev (1882–1952.), sovjetski general
 Pjotr Aleksejevič Aleksejev (1849—1891), ruski revolucionar
 Rostislav Jevgenjevič Aleksejev (1916—1980), ruski inženir, izumitelj ekranoplana.
 Vasilij Mihailovič Aleksejev (1900–1944), sovjetski general
 Vasilij Vasiljevič Aleksejev (*1942), ruski dvig(ov)alec uteži
 Vasilij Ivanovič Aleksejev (1902–1976), sovjetski general
 Vladimir Petrovič Aleksejev (1901–1958), sovjetski general
 Ljudmila Mihajlovna Aleksejeva (1927–2018), ruska borka za človekove pravice.
 Ljudmila Nikolajevna Aleksejeva (1890—1964), ruska pedagoginja.